« Laurier jaune » désigne au moins deux espèces du genre Cascabela (Apocynaceae) à fleurs jaunes :
 Cascabela thevetioides (syn. Thevetia thevetioïdes (Kunth) K. Schum)),  Ayoyote, braile tsitsiki, chavaquin, fraile ou venenillo, originaire du Mexique ; 
 Cascabela thevetia (syn.  Thevetia peruviana K. Schum), Ahouaï ou bois à lait, originaire du Mexique, d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud.

Il existe aussi une variété cultivée de laurier-rose à fleurs jaunes :
 Nerium oleander 'Luteum plenum' : laurier à fleurs jaunes ou laurier-rose jaune double.

Voir aussi 
 

Nom de plante ambigu